Perls ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Perls (* 1976), US-amerikanischer Musikproduzent
 Frank Richard Perls (1910–1975), deutschamerikanischer Kunsthändler
 Frederik S. Perls, siehe Fritz Perls
 Friedrich Salomon Perls, siehe Fritz Perls
 Fritz Perls (1893–1970), Psychiater und Psychotherapeut, Begründer der Gestalttherapie
 Hugo Perls (1886–1977), deutsch-US-amerikanischer Kunsthändler und Philosoph
 Klaus Gunther Perls (1912–2008), deutschamerikanischer Kunsthändler
 Laura Perls (1905–1990), Psychoanalytikerin und Mitbegründerin der Gestalttherapie
 Nick Perls (1942–1987), US-amerikanischer Musikproduzent, Gründer und Eigentümer von Yazoo Records and Blue Goose Records
 Richard Perls (1873–1898), deutscher Lyriker

Siehe auch:
 (23111) Fritzperls, Asteroid des Hauptgürtels
 Perles